Beruti, una población del partido de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires,
 Antonio Luis Beruti
 Juan Manuel Beruti
 Estación Beruti